Kakhovka – traslitterazione alternativa di Kachovka, centro abitato dell'Ucraina
 Kakhovka – diga della centrale elettrica di Kakhovka
 2894 Kakhovka – asteroide della fascia principale